HDC est un sigle qui peut désigner :
 Histidine décarboxylase, une enzyme ;
  Hagetmau Doazit Chalosse, un club français de basket-ball ;
 le haras des Coudrettes, un haras privé français situé au Mesnil-Mauger, propriétaire des chevaux suivants :
 Orient Express*HDC, un étalon de saut d'obstacles bai de race Selle français ;
 Ornella Mail*HDC, une jument de saut d'obstacles baie, inscrite au stud-book du Selle français ;
 Silvana*HDC, une jument grise du stud-book KWPN ;
 Carinjo 9*HDC, un étalon bai Holsteiner de saut d'obstacles ;
 HDC Young Chang, une entreprise coréenne fabriquant des pianos.